«Последний миллиардер» (, 1934) — французский художественный фильм Рене Клера.

Сюжет 
Действие происходит в вымышленной стране. Казинарио (Casinario — аллюзия на Монако) — рай для любителей рулетки и других азартных игр. Страна на грани банкротства. Приезд в Казинарио богатейшего человека на земле — миллиардера Банко рассматривается как спасение страны. Банко женится на внучке королевы Казинарио. Юной принцессе неинтересен немолодой миллиардер — она любит дирижёра придворного камерного оркестра. Между тем, Банко де факто становится главой государства, начинает править как диктатор, изумляя жителей страны своими абсурдными декретами.

Художественные особенности

В ролях 
 Макс Дерли — Банко
 Синоель — Премьер-министр
 Поль Оливье — Чемберлен
 Марта Мело — королева
 Шарль Реджи Наследный принц Николас
 Рене Сенсир — принцесса Изабель

Премьеры 
  — 17 октября 1934 года состоялась мировая премьера фильма в Париже.
  — в Азии фильм впервые был показан 13 февраля 1935 года в Токио, Япония.
  — на американском континенте фильм впервые был показан 29 октября 1935 года в США.
  — фильм демонстрировался в советском кинопрокате с 15 июня 1936 года.

Комментарии

Примечания 

Фильмы Рене Клера
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1934 года
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1934 года